Мура́тов — русская и тюркская фамилия.

Известные носители 
 Муратовы — дворянские роды.

 
 Муратов, Анатолий Олегович (1900—1964) — советский военачальник, гвардии генерал-майор.
 Муратов, Андрей Ростиславович (род. 1963) — советский и российский музыкант, звукорежиссёр.
 Муратов, Аскольд Борисович (1937—2005) — советский и российский филолог, доктор наук.
 Муратов, Валентин Иванович (1928—2006) — советский гимнаст.
 Муратов, Валерий Алексеевич (род. 1946) — спортсмен-конькобежец.
 Муратов, Василий Гаврилович (1776—1848) — харьковский и олонецкий губернатор; писатель, переводчик.
 
 Мурат, Газинур Васикович (род. 1959) — татарский поэт.
 Муратов, Гайнутдин Габдрахманович (1913—1986) — оператор Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода, Герой Социалистического Труда.
 Муратов, Дамир Рауфович (род. 1967) — российский художник.
 
 Муратов, Евгений Минерафисович (род. 1981) — российский хоккеист.
 Муратов, Зиннат Ибятович (1905—1988) — советский партийный деятель.
 Муратов, Игорь Леонтьевич (1912—1973) — украинский советский писатель. Лауреат Сталинской премии. 
 Каранай Муратов — башкирский сотник и походный старшина Бурзянской волости, Ногайской дороги Уфимского уезда, один из предводителей Крестьянской войны (1773—1775), главный полковник и атаман армии Пугачева.
 
 Муратов, Николай Павлович (1867—1930-е) — русский государственный деятель, тамбовский и курский губернатор.
 
 Муратов, Равиль Муратович (1957—2023) — врач-кардиохирург.
 Муратов, Равиль Фатыхович (род. 1949) — вице-премьер Татарстана.
 Муратов, Раднэр Зинятович (1928—2004) — советский актёр.
 Муратов, Ростислав Сергеевич (1907—1983) — советский педагог-дефектолог, доктор наук, профессор.
 Муратов, Руслан Фаизович (род. 1960) — российский композитор.
 Муратов, Семён Дмитриевич (1851—?) — генерал-майор артиллерии.
 
 Муратов, Степан Михайлович (1885—1957) — советский театральный актёр и режиссёр.
 Муратов, Тухват Фаттахетдинович (1906—1944) — башкирский поэт и переводчик, журналист.
 
 Муратов, Чапай Измайлович (1938—2013) — театральный актёр, писатель, драматург и общественный деятель.

